Paul Cox peut désigner :
 Paul Cox (Paulus Henrique Benedictus Cox) (1940-2016), un producteur, réalisateur et scénariste australien ;
 Paul Cox (1959-), un artiste français contemporain ;
 Paul Cox (1972-), un joueur de football et un entraîneur britannique.
  (né en 1953), ethnobotaniste.